KTMB bedeutet:
 Keretapi Tanah Melayu Berhad, Malaysische Bahngesellschaft
 KTMB, das ICAO-Kürzel für Kendall-Tamiami Executive Airport, Miami, Florida, USA
 KTMB, früheres Rufzeichen des Radiosenders KPDA-FM, Gooding, Idaho, USA

Abkürzung